Зюри́ () — село в Мамадышском районе Татарстана, в составе Нижнешандерского сельского поселения.

География 
Село расположено на реке Юкачи, в 34 км севернее города Мамадыш. Высота села над уровнем моря составляет 81 м.

История 
Село известно с 1710—1711 годов. Местное население занималось земледелием, скотоводством, лыко-мочальным промыслом. В 1871 году в селе была открыта школа Братства святителя Гурия. В начале XX века земельный надел сельской общины составлял 775,7 десятин.

До 1920 года село входило в Зюринскую волость Мамадышского уезда Казанской губернии. С 1920 — в составе Мамадышского кантона ТАССР. В 1930—1932 и 1935—1963 годах находилось в Таканышском районе, в 1932—1935 и с 1963 — в Мамадышском районе.

Население 
Население села составляет 338 человек (2010), преимущественно кряшены.

Динамика численности населения:

Население занимается полеводством, молочным скотоводством, пчеловодством.

Примечания 

Населённые пункты Мамадышского района